Солнечный сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Солнечный сельсовет — в Первомайском районе Алтайского края.
 Солнечный сельсовет — в Сковородинском районе Амурской области.
 Солнечный сельсовет — в Золотухинском районе Курской области.
 Солнечный сельсовет — в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия.